Кубок России по кёрлингу среди женщин 2016 проводился с 20 по 25 декабря 2016 года в городе Сочи на арене Кёрлингового центра «Ледяной куб». Турнир проводился в ??-й раз.

В турнире приняло участие 16 команд, получившие квалификацию на турнир по результатам чемпионата России 2016.

Обладателями Кубка стала команда «Краснодарский край 1» (скип Ольга Жаркова), победившая в финале команду «Зекурион-Москвич» (скип Алина Биктимирова) со счётом 7:1. Третье место заняла команда «Воробьёвы горы 1» (Москва) (скип Евгения Дёмкина), победившая в матче за бронзу команду «Московская область 2» (скип Влада Румянцева) со счётом 5:2.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко. Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в полуфиналах (1-е место группы А со 2-м местом группы Б и 1-е место группы Б со 2-м местом группы А); победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по московскому времени (UTC+3).

Групповой этап

Группа A

Группа Б 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф 

Полуфиналы. 24 декабря, 18:00

Матч за 3-е место. 25 декабря, 9:30

Финал. 25 декабря, 9:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Кубок России по кёрлингу среди женских команд 2016|Кёрлинг в России

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2016
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2016
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2016

2016
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Спорт в России в 2016 году
Декабрь 2016 года
2016 год в Краснодарском крае